

Notes et références 

 Géoportail et/ou Google Maps, pour la disposition géographique de ces lignes.

La Tour-sur-Orb à Plaisance-Andabre